Пожаревац:

 Пожаревац — город в Сербии, Браничевский округ, административный центр общины Пожаревац.
 Пожаревац — община в Сербии, входит в Браничевский округ.